Agent Provocateur (альбом) — пятый альбом хард-рок группы Foreigner, выпущенный в 1984 году.
 Agent Provocateur (группа) — английская биг-бит-группа.
 Agent Provocateur (одежда) — английский бренд в области нижнего белья.